Мотыка́льский сельсове́т () — административно-территориальная единица Брестского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Большие Мотыкалы.

Состав 

В состав сельсовета входят 17 деревень, 1 агрогородок и 1 хутор:

Источник:

Достопримечательности 
 Усадьба Немцевичей, являющаяся историко-мемориальным музеем, в деревне Скоки

Примечания

Ссылки 
 Брестский райисполком

Сельсоветы Брестского района